Osoby o tym nazwisku:
 Jan Protasewicz – polski urzędnik
 Walerian Protasewicz – katolicki biskup
 Wiesław Protasewicz – polski urzędnik